Mroczki (Eptesicini) – plemię ssaków z podrodziny mroczków (Vespertilioninae) w obrębie rodziny mroczkowatych (Vespertilionidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na całym świecie.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Thainycteris 
 Arielulus  – arielek
 Glauconycteris  – łatnik
 Hesperoptenus  – zmroczek
 Ia  – wieczornik – jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem jest Ia io  – wieczornik olbrzymi
 Scotomanes  – arlekinek – jedynym przedstawicielem jest Scotomanes ornatus  – arlekinek ozdobny
 Scoteanax  – szerokopyszczek – jedynym przedstawicielem jest Scoteanax rueppellii  – szerokopyszczek nadbrzeżny
 Scotorepens  – szerokonosek
 Lasionycteris  – srebronocek – jedynym przedstawicielem jest Lasionycteris noctivagans  – srebronocek kosmaty
 Histiotus  – żaglouch
 Eptesicus  – mroczek

Przypisy 

Mroczkowate